Murasaki (紫) es una palabra japonesa que denota un color similar al morado, violeta o lavanda. En la poesía japonesa, denota constancia.

Murasaki también puede referirse a:

 Murasaki Shikibu, autora de Genji monogatari (Historia de Genji);
 Murasaki, el personaje principal de Genji monogatari;
 Diario de Murasaki Shikibu, un diario escrito por Murasaki Shikibu;
 Murasaki, las flores moradas de wisteria que se mencionan en Genji monogatari y en el Diario de Murasaki Shikibu.

 Murasaki, un cráter que se encuentra en Mercurio, nombrado así en honor a Murasaki Shikibu.

Lady Murasaki Shikibu Lecter, un personaje de la novela de Tom Harris Hannibal: El origen del mal, nombrado así por Lady Murasaki, es decir, Murasaki Shikibu.

 Ayano Murasaki, un ídolo JAV
 Murasaki Wakaba, una seiyu

 Murasaki 312, un lugar ficticio de Star Trek

  Murasaki''' una zona de Nowher Island, en Mother 3.
  Ninja Murasaki '' Personaje de Dragon Ball.
 También puede referirse "Murasaki" a la canción de la banda "Comisario Pantera"